Puchar Polski w piłce siatkowej kobiet 2021/2022 – 65. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Polski odbywający się od 1932 roku.

System rozgrywek 
Do rozgrywek Pucharu Polski kobiet zgłosiło się łącznie 19 drużyn z rozgrywek WZPS oraz I i II ligi. W tej rundzie zostaną
rozegrane trzy mecze. W miarę możliwości w celu zmniejszenia kosztów zespoły będą rozstawione według podziału
terytorialnego.

1. runda wstępna
 W 1. rundzie wstępnej zagrają drużyny rozgrywek wojewódzkich (potwierdzeni przez WZPS) oraz zespoły z II
ligi, które zgłosiły się do udziału w rozgrywkach.
 Gospodarzami spotkań będą zwycięzcy rozgrywek wojewódzkich lub zespoły niżej sklasyfikowane w ubiegłorocznych
rozgrywkach II ligi (w spornych przypadkach gospodarze zostaną wyłonieni drogą losowania).
 Zespoły rozegrają jedno spotkanie. Do 2. rundy wstępnej awansują zwycięzcy meczów.
2. runda wstępna
  W 2. rundzie wstępnej zagrają zwycięzcy z 1. rundy wstępnej oraz pozostałe zgłoszone drużyny zgodnie z diagramem rozgrywek.
 Gospodarzami spotkań będą zwycięzcy rozgrywek wojewódzkich lub zespoły niżej sklasyfikowane w ubiegłorocznych
rozgrywkach II ligi (w spornych przypadkach gospodarze zostaną wyłonieni drogą losowania).
 Zespoły rozegrają jedno spotkanie. Do 3. rundy wstępnej awansują zwycięzcy meczów.
3. runda wstępna
 W 3 rundzie zagrają zwycięzcy z 2. rundy wstępnej zgodnie z diagramem rozgrywek.
 Gospodarzami spotkań będą zwycięzcy rozgrywek wojewódzkich lub zespoły niżej sklasyfikowane w ubiegłorocznych
rozgrywkach II ligi (w spornych przypadkach gospodarze zostaną wyłonieni drogą losowania).
 Zespoły rozegrają jedno spotkanie. Do 1/8 finału awansują zwycięzcy meczów.
1/8 finału
 W 1/8 finału zagra 16 drużyn:
 12 drużyn TAURON Ligi
 4 drużyny z rund PZPS.
 Poprzez losowanie powstaną pary meczowe zgodnie z diagramem rozgrywek.
 Gospodarzami spotkań będą zespoły niższych klas rozgrywkowych lub drużyny wyżej sklasyfikowane.
 Zespoły rozegrają jedno spotkanie. Do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy meczów.
Ćwierćfinały
 W ćwierćfinałach zagrają zwycięzcy meczów 1/8 finału zgodnie z diagramem rozgrywek.
 Gospodarzami spotkań będą zespoły niższych klas rozgrywkowych lub drużyny wyżej sklasyfikowane..
 Zespoły rozegrają jedno spotkanie. Do półfinałów awansują zwycięzcy meczów.
Półfinały
 W półfinale zagrają zwycięzcy meczów ćwierćfinałów, które utworzą pary meczowe zgodnie z diagramem rozgrywek.
 Zwycięzcy meczów awansują do finału TAURON Pucharu Polski Kobiet.
Finał
 W finale zagrają zwycięzcy meczów półfinałów.

Drużyny uczestniczące

Rozgrywki

1. runda wstępna 

|}

2. runda wstępna 

|}

3. runda wstępna 

|}

Drabinka

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Zobacz też 
 Tauron Liga (2021/2022)
 I liga polska w piłce siatkowej kobiet (2021/2022)

Przypisy 

Puchar Polski w piłce siatkowej kobiet
2021 w piłce siatkowej
2022 w piłce siatkowej
2021 w polskim sporcie
2022 w polskim sporcie